Die Dutch Darts Championship 2022 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 27. bis zum 29. Mai 2022 nach insgesamt drei Jahren Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Es war das achte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 war. Ausgetragen wurde sie in den IJsselhallen von Zwolle.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.

Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 8. Mai 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 9. Mai 2022
 Die Top 2 der niederländischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 8. Mai 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiersvom 26. Mai 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 24. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 20. Februar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 24. April 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Ryan Searle
  Luke Humphries
<li value=5>  José de Sousa
  Rob Cross
  Joe Cullen
  Damon Heta
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Dimitri Van den Bergh
  Dirk van Duijvenbode
  Krzysztof Ratajski
  Martin Schindler
  Brendan Dolan
  Chris Dobey

Tour Card Qualifier
  Ryan Meikle
  Boris Krčmar
  Dave Chisnall
  Mervyn King
  Chris Dobey
  Connor Scutt
  Jermaine Wattimena
  Scott Waites
  Mario Vandenbogaerde
  Andy Boulton
  Callan Rydz
  Simon Whitlock
  Kevin Burness
  Martijn Kleermaker
  Jim Williams
  Ritchie Edhouse
  Ross Smith
  Mickey Mansell

  Madars Razma
  Danny Jansen
  Jamie Huges
  Andrew Gilding
  Steve Lennon
  Niels Zonneveld

Associate Qualifier
  Stefan Bellmont
  René Eidams

Höchstplatzierte niederländische Spieler der Order of Merit
  Danny Noppert
  Vincent van der Voort

Host Nation Qualifier
  Arjan Konterman
  Jelle Klaasen
  Wesley Plaisier

Nordic & Baltic Qualifier
  Daniel Larsson

East Europe Qualifier
  Sebastian Białecki

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
Sportveranstaltung in Zwolle
European Darts Tour 2022